'''Fluminese kan verwijzen naar een van de volgende Braziliaanse voetbalclubs:

 Fluminense FC - Rio de Janeiro
 Fluminense EC - Piauí
 Fluminense de Feira FC - Bahia
 Fluminense FC (Joinville) - Santa Catarina
 Fluminense FC (Salvador) - Bahia
 Fluminense AC (Niterói) - Rio de Janeiro